Монфа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Монфа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн